! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 142001–142100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 142101–142200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 142201–142300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 142301–142400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 142401–142500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 142501–142600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 142601–142700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 142701–142800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 142801–142900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 142901–143000 [ editare]

Lista planetelor minore (142001-143000)